Novigrad, popřípadě Novi Grad je název několika sídel v Chorvatsku, Slovinsku a Bosně a Hercegovině. V bosenštině a chorvatštině název znamená "nové město", popřípadě "nový hrad", ve slovinštině pak slouží výhradně jako pojmenování pro "nový hrad", pro označení město se používá slovo mesto, jak lze vidět např. v pojmenování slovinského města Novo mesto a jeho městské občiny, jehož název má zcela stejný význam jako Novigrad.

Chorvatsko
 Novigrad – město a přímořské letovisko v Istrijské župě
 Novigrad (opčina) – vesnice a opčina v Zadarské župě
 Novigrad Podravski – opčina v Koprivnicko-križevecké župě
 Novigrad na Dobri – vesnice v Karlovacké župě u řeky Dobry, součást opčiny Netretić
 Novi Grad (Oprisavci) – vesnice v Brodsko-posávské župě, součást opčiny Oprisavci

Bosna a Hercegovina
 Novi Grad – město v Republice srbské v regionu Banja Luka
 Novi Grad (Sarajevo) – jedna z devíti městských opčin Sarajeva
 Novi Grad (Odžak) – vesnice v Posávském kantonu, součást města Odžak

Slovinsko
 Novi Grad (Sevnica) – vesnice ve Slovinsku, součást občiny města Sevnica

Externí odkazy